Ни́колас «Ник» Каза́н (; род. 15 сентября 1945, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США) — американский сценарист, продюсер и режиссёр, известный по фильмам «Изнанка судьбы» (1990), «Матильда» (1996), «Падший» (1998), «Двухсотлетний человек» (1999), «С меня хватит!» (2002) и «Только правда» (2016). Лауреат премии Общества кинокритиков Бостона (1990). Номинировался на премии «Оскар» за лучший адаптированный сценарий (1991), «Золотой глобус» за лучший сценарий (1991), Гильдии сценаристов США (1991) и Брэма Стокера за лучший сценарий (1999).

Биография 
Родился в Нью-Йорке (США). Сын режиссёра Элиа Казана и его первой супруги, драматурга . По линии матери является прямым потомком отца-основателя США Роджера Шермана.

С 1984 года женат на сценаристке Робин Свайкорд, в браке с которой имеет дочерей Зои и Майю.

Фильмография 
 1972 — The Chicken Little Comedy Show (сценарист)
 1977 — 1988: The Remake (сценарист)
 1982 — [[Фрэнсис (фильм)|Фрэнсис]] (сценарист)
 1984 —  (сценарист)
 1986 — В упор (сценарист)
 1988 —  (сценарист)
 1989 — На краю (сценарист, режиссёр)
 1990 — Изнанка судьбы (сценарист, сопродюсер)
 1991 — Гангстеры (сценарист)
 1993 — Секс, ложь, безумие (сценарист, режиссёр)
 1996 — Матильда (сценарист, сопродюсер)
 1998 — Падший (сценарист, исполнительный продюсер)
 1998 — Доморощенный (сценарист)
 1999 — Двухсотлетний человек (сценарист)
 2002 — С меня хватит (сценарист)
 2016 —  (сценарист, исполнительный продюсер)
 2016 — Молчание (исполнительный продюсер)
 2016 — Лунная кровь'' (сценарист)

Ссылки 
 Николас Казан в IMDb
 Николас Казан в базе данных фильмов телеканала TCM

Википедия:Биографии современников
Казан